Endtroducing..... is het eerste album van DJ Shadow. Het is uitgebracht op 16 september 1996, en het kwam in 2001 in het Guinness Book of Records voor het Eerste Volledig Gesamplede Album. Het hele album duurt 63 minuten. Het label wat het nummer uitbracht was Mo' Wax.

Muziekalbum uit 1996